Финал Кубка Турции по футболу 2000/2001 состоялся 11 апреля 2001 года. «Генчлербирлиги» оказался сильнее «Фенербахче» в серии пенальти (4:1), основное и дополнительное время же закончились со счётом 2:2. «Генчлербирлиги» стал обладателем Кубка Турции.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на soccerway.com

2001
Турция
Матчи ФК «Фенербахче»
Матчи ФК «Генчлербирлиги»
События 11 апреля
Апрель 2001 года
Спорт в Турции в 2001 году
Спортивные соревнования в Кайсери